Il missionario (The Missionary) – film del 1982 diretto da Richard Loncraine
 Il missionario (Le missionnaire) – film del 2009 diretto da Roger Delattre
 Il missionario - La preghiera come unica arma (Felices los que lloran) – film del 2015 diretto da Marcelo Torcida